Pataca ist der Name folgender Währungen:

 Pataca (Brasilien)
 Macau-Pataca
 Maltesischer Pataca
 Pataca mexicana
 Pataca (Portugiesisch-Timor)